Felinto Nunes de Alencar, conhecido como Carnera, é um compositor e trompetista brasileiro.

Fez parte do Bando Acadêmico do Recife, assumindo a direção do grupo com a saída do amigo Capiba.

Ligações externas
Catálogo online Bandas de Música de Pernambuco - Felinto Carnera

Compositores de Pernambuco
Trompetistas de Pernambuco